Les garçons se cachent pour pleurer est un single de Christophe Rippert
Les garçons se cachent pour pleurer est un épisode de Premiers Baisers.

Voir aussi